Miejscowości w Polsce:
 Zielenica – wieś w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. bartoszyckim, w gminie Górowo Iławeckie
 Zielenica – wieś w woj. zachodniopomorskim, w pow. sławieńskim, w gminie Malechowo
Inne:
 Zielenica – polana w Gorcach
 Zielenica – potok w województwie dolnośląskim

Zobacz też 
 zielenice (Chlorophyta) – typ (gromada) glonów roślinnych